Shuttle steht für:

 Shuttle (Lagertechnik), Gerät zur Bedienung von Kanallagern 
 Shuttle Inc., taiwanischer Hardwarehersteller
 Shuttle – Endstation Alptraum!, US-amerikanischer Film von Edward Anderson (2008) 

Transportmittel:
 Shuttlebus, öffentliche Busverbindung
 Shuttlezug, Zug im Direktverkehr 
 Eurotunnel Le Shuttle, Zugsystem im Eurotunnel
 Space Shuttle, US-amerikanische Weltraumfähre 
 Stadler Regio-Shuttle RS 1, Dieseltriebwagen
 SmartShuttle, Posttransportsystem, Schweiz

biochemische Reaktionen:
 Glycerin-3-phosphat-Shuttle
 Malat-Aspartat-Shuttle
 Citrat-Shuttle (Citrat-Malat-Shuttle)